Pissiga peut désigner :
 Pissiga, la localité située dans le département de Korsimoro dans la province de Sanmatenga au Burkina Faso.
 Pissiga, la localité située dans le département de Ziga dans la province de Sanmatenga au Burkina Faso.